Téry ist der Familienname folgender Personen

 Clément Tery, französischer Komponist
 Edmund Téry (1856–1917), österreichisch-ungarischer Arzt und Bergsteiger
 Gustave Téry (1870–1928), französischer Journalist und Dramatiker

Siehe auch:
 Théry
 Terry